C liga predstavlja ovisno o regiji, treći i četvrti rang hrvatskog prvenstva u košarci

Sjever 
Treći rang natjecanja.

Ligaški dio

Doigravanje

Centar 
Na području regije Centar C liga predstavlja četvrti rang natjecanja.

Skupina A

Skupina B

Poveznice 
 A-1 liga 2015./16.
 A-2 liga 2015./16.
 B-1 liga 2015./16.
 Kup Krešimira Ćosića 2015./16.

Izvori 
 Košarkaški savez Međimurske županije, C liga Međimurje 2015./16. , pristupljeno 3. lipnja 2016.
 Košarkaški Savez Zagreba, C liga 2015./16. - Skupina A, pristupljeno 2. lipnja 2016.
 Košarkaški Savez Zagreba, C liga 2015./16. - Skupina B, pristupljeno 2. lipnja 2016.

2015-16
m-4-C